Кенсі́-су-ле-Мон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 30 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Кенсі-су-ле-Мон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кенсі-су-ле-Мон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена